Hunter Island ist der Name folgender Inseln: 

in den Vereinigten Staaten:
 Hunter Island (New York)
 Hunter Island (Tennessee)
 Hunter Island (Crawford County, Wisconsin)
 Hunter Island (Wood County, Wisconsin)

in Kanada:
 Hunter Island (British Columbia)

in Australien:
 Hunter Island (Tasmanien)
 Hunter Island (Nordwest-Tasmanien)

im Pazifik:
 Hunter Island (Matthew- und Hunterinseln)
 eine Phantominsel, auch unter dem Namen Onaneuse oder Onascusa bekannt